Copa Libertadores 1989 var 1989 års säsong av Copa Libertadores som vanns av Atlético Nacional från Colombia efter en finalseger mot Olimpia från Paraguay. 2 lag från varje land i CONMEBOL deltog, vilket innebar 20 lag. Dessutom var ett lag kvalificerat som regerande mästare, i detta fall Nacional. De första 20 lagen delades upp i fem grupper om fyra lag där varje gruppvinnare, grupptvåa och grupptrea gick vidare till slutspel. De regerande mästarna var redan kvalificerade för slutspel, vilket innebar totalt 16 lag i slutspelet.

Varje grupp representerades av två länder, med två lag från vardera land.
Grupp 1: Chile och Paraguay
Grupp 2: Brasilien och Venezuela
Grupp 3: Colombia och Ecuador
Grupp 4: Argentina och Peru
Grupp 5: Uruguay och Bolivia

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Slutspel

Källor

1989 i Sydamerika
1989
Fotbollssäsongen 1989